Alpine Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alpine Heights (Florida), im Walton County
 Alpine Heights (Georgia), im Peach County
 Alpine Heights (Kalifornien), im San Diego County
 Alpine Heights (Pennsylvania), im Dauphin County
 Alpine Heights (Tennessee), im Hamilton County